Liberi steht für:

 Liberi (Kampanien), ein Ort in der Provinz Caserta in Italien
 Pietro Liberi, ein italienischer Maler des venezianischen Barock